Poecilopsis albosquamulosa är en fjärilsart som beskrevs av Bruckova 1949. Poecilopsis albosquamulosa ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
albosquamulosa